Németország
Ruppertshofen, település Baden-Württemberg tartományban
Ruppertshofen, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban